Aspasius (filosoof), Peripatetische filosoof
Aspasius van Rome, Romeinse sofist en redenaar
Aspasius van Auch, Frans heilige en bisschop